Змагання в жіночому парному розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат США з тенісу 1999, жінки, парний розряд. Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу Хінгіс не брала участі, а Новотна грала в парі з Наташою Звєрєвою. Новотна і Звєрєва в третьому колі програли парі Лізель Горн і Кімберлі По.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши пару Чанда Рубін і Сандрін Тестю з рахунком 4–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1999 ITF US Open Women Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1999 у жіночому тенісі
1999 в американському спорті